Las Arenas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Arenas, delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Las Arenas, Chiapas, 
 Las Arenas, Michoacán de Ocampo, Chucándiro,

Spanien 

 Arenas de Iguña (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar